Гимнотораксы () — род рыб семейства муреновых (Muraenidae).

Виды 
В составе рода выделяют 126 видов:

Примечания

Ссылки